Wiec – zebranie w miejscu publicznym z udziałem wielu osób.

 Zawody sportowe:
 mityng lekkoatletyczny